EF Education-EasyPost (UCI-kode: EFE) er et UCI WorldTeam fra USA. Holdet blev etableret i 2005, men blev ikke professionelt før i 2007.

Oprindelig var holdet kendt som et rekrutindslag, hvor unge talenter fik muligheden for at udvikle sig, men fra 2008-sæsonen bestod holdet kun af professionelle cykelryttere.

Team Slipstream satsede hårdt mod 2008-sæsonen, og havde ambitioner om at blive inviteret til Tour de France. Den invitation fik de allerede til 2008-udgaven. Målet er også at blive et ProTour-hold fra 2009-sæsonen. Flere etablerede ryttere som amerikanerne David Zabriskie og Christian Vande Velde fra CSC, newzealænderen Julian Dean fra Crédit Agricole, svenske Magnus Bäckstedt fra Liquigas og skotten David Millar fra Saunier Duval (som også er medejer) kom til holdet før 2008-sæsonen. De blev inviteret til både Giro d'Italia og Tour de France, og tog sin første store sejr i på holdtidkørselen i Giro d'Italia.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra USA
Etableret i 2004